Die Sudan Premier League 2021/22 war die 58. Saison (seit 1960) der höchsten Spielklasse Sudans. Meister wurde der Verein Al-Hilal aus Omdurman.

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tabless/soed2022.html#sfcl

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb im Sudan